Hynes ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Hynes (* 1968), US-amerikanischer Politiker
 Devonté Hynes (* 1985), Sänger, Songschreiber, Komponist, Regisseur, Produzent und Performance-Künstler
 Eliza Karley Hynes (* 1992), australische Volleyball- und Beachvolleyballspielerin
 Fred Hynes (1908–1992), US-amerikanischer Toningenieur
 Gordon Hynes (* 1966), kanadischer Eishockeyspieler

 Jessica Hynes (* 1972), britische Schauspielerin und Drehbuchautorin

 Louis Hynes (* 2001), britischer Schauspieler
 Marc Hynes (* 1978), britischer Rennfahrer
 Mathias Hynes (1883–1926), britischer Tauzieher 
 Percy Hynes White (* 2001), kanadischer Schauspieler
 Peter Hynes (* 1983), irischer Fußballspieler
 Richard O. Hynes (* 1944), britisch-US-amerikanischer Molekularbiologe
 Ron Hynes († 2015), kanadischer Folksänger
 Tyler Hynes (* 1986), kanadischer Schauspieler
 Vicky Hynes (* 1981), englische Squashspielerin
 Wayne Hynes (* 1969), kanadisch-deutscher Eishockeyspieler
 William Joseph Hynes (1843–1915), US-amerikanischer Politiker